«Come Closer» — шостий студійний альбом турецького співака Таркана, перший альбом англійською мовою. Випущений 7 квітня 2006 року.

Список композицій

Відеокліпи 
 «Bounce»
 «Start The Fire»

Посилання 

 Офіційний сайт співака 

Альбоми Таркана